Jurković je plemenitaška obitelj iz Like te bačkih Hrvata.

Prvi se put spominju u povijesnim izvorima oko 1359. godine u donjoj Lici, u selu Tolšić, a u 15. stoljeću već se nalaze oko Donjeg Počitelja. Jurkovići pripadaju rodu Bukovijana iz prastarog plemena Mogorovića u Lici.

U Bačkoj županiji plemstvo im je proglašeno 1784. godine. Proglašeno je prema potvrdi Šomođske županije za Ivana Jurkovića.

Izvori 
Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca 11 J, Subotica:Hrvatsko akademsko društvo, 2011., S. Bačić: Jurković, s. 119

Vojvođanski Hrvati
Bačka
Plemstvo
Lika